

Prénom

Patronyme 
 Andreï Eberhardt (1856-1919), militaire russe
 Friedrich-Georg Eberhardt (1892-1964), militaire allemand
 Philippe Eberhardt (1874-1942), botaniste français, au Viêt Nam
 Isabelle Eberhardt (1877-1904), écrivaine suisse
 Henri Eberhardt (1913-1972), kayakiste français
 Jacqueline Roumeguère-Eberhardt (1927-2006), anthropologue française d'origine suisse, peut-être lointainement apparentée à Isabelle Eberhardt
 Thom Eberhardt (1947-), réalisateur et scénariste américain
 Verena Eberhardt (1994-), coureuse cycliste autrichienne

Autres 
 Isabelle Eberhardt, (film franco-australien de 1991)

Homonymie de patronyme
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien